Seamount ist:
 der englische Fachausdruck für einen Tiefseeberg
 der Name einer deutschen Doom-Metal-Band, siehe Seamount (Band)